Boris Mikhaïlov (1938-), photographe ukrainien
 Boris Mikhaïlov (1944-), ancien joueur international de hockey sur glace
 Borislav Mikhailov (1963-),  président de la Fédération de Bulgarie de football et ancien footballeur international

Voir aussi